Malmö FF 1931/1932 var MFF:s debutsäsong i Fotbollsallsvenskan. Serien inleddes med tre raka hemmamatcher (två enligt spelprogrammet), varav två förlorade man men den tredje vann man med hela 6–1. Man vann även de båda mötena mot den dåtida ärkerivalen, som kom från samma stad - IFK Malmö.

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Anmärkningslista

Referenser

Källor 
Bolletinen.se

1931/1932
Fotbollssäsongen 1931/1932 efter lag
1931 i Sverige
1932 i Sverige